Keane Live 06 — концертный альбом британской рок-группы Keane, записанный в конце октября 2006-го года в ходе тура альбома Under the Iron Sea. Выпущен в 2006 году в 9-ти версиях(запись каждого отдельного концерта из нижеперечисленных). Тираж каждой версии был ограничен тысячью копий.

Список композиций 
17 октября, 2006 (Кингстон-апон-Халл)
 1. The Iron Sea
 2. Put It Behind You
 3. Everybody’s Changing
 4. Leaving So Soon?
 5. We Might As Well Be Strangers
 6. Nothing In My Way
 7. Bend And Break
 8. Try Again
 9. Your Eyes Open
 10. Hamburg Song
 11. Can’t Stop Now
 12. The Frog Prince
 13. Crystal Ball
 14. A Bad Dream
 15. The Sun Ain’t Gonna Shine (Anymore)
 16. Broken Toy
 17. Somewhere Only We Know
 18. Is It Any Wonder?
 19. Atlantic
 20. This Is The Last Time
 21. Bedshaped

18 октября, 2006 (Манчестер)
 1. The Iron Sea
 2. Put It Behind You
 3. Everybody’s Changing
 4. Leaving So Soon?
 5. We Might As Well Be Strangers
 6. Nothing In My Way
 7. Bend And Break
 8. Try Again
 9. Your Eyes Open
 10. Hamburg Song
 11. Can’t Stop Now
 12. The Frog Prince
 13. Crystal Ball
 14. A Bad Dream
 15. Broken Toy
 16. Somewhere Only We Know
 17. Is It Any Wonder?
 18. Atlantic
 19. This Is The Last Time
 20. Bedshaped

19 октября, 2006 (Абердин)
 1. The Iron Sea
 2. Put It Behind You
 3. Everybody’s Changing
 4. Leaving So Soon?
 5. We Might As Well Be Strangers
 6. Nothing In My Way
 7. Bend And Break
 8. Try Again
 9. Your Eyes Open
 10. Hamburg Song
 11. Can’t Stop Now
 12. The Frog Prince
 13. A Bad Dream
 14. This Is The Last Time
 15. Broken Toy
 16. Somewhere Only We Know
 17. Is It Any Wonder?
 18. Atlantic
 19. Crystal Ball
 20. Bedshaped

21 октября, 2006 (Ридинг)
 1. The Iron Sea
 2. Put It Behind You
 3. Everybody’s Changing
 4. Leaving So Soon?
 5. We Might As Well Be Strangers
 6. Nothing In My Way
 7. Bend And Break
 8. Try Again
 9. Your Eyes Open
 10. Hamburg Song
 11. Can’t Stop Now
 12. The Frog Prince
 13. A Bad Dream
 14. This Is The Last Time
 15. Broken Toy
 16. Somewhere Only We Know
 17. Is It Any Wonder?
 18. Atlantic
 19. Crystal Ball
 20. Bedshaped

22 октября, 2006 (Вулвергемптон)
 1. The Iron Sea
 2. Put It Behind You
 3. Everybody’s Changing
 4. Leaving So Soon?
 5. We Might As Well Be Strangers
 6. Nothing In My Way
 7. Bend And Break
 8. Try Again
 9. Your Eyes Open
 10. Hamburg Song
 11. Can’t Stop Now
 12. The Frog Prince
 13. A Bad Dream
 14. This Is The Last Time
 15. Broken Toy
 16. Somewhere Only We Know
 17. Is It Any Wonder?
 18. Atlantic
 19. Crystal Ball
 20. Bedshaped

23 октября, 2006 (Плимут)
 1. The Iron Sea
 2. Put It Behind You
 3. Everybody’s Changing
 4. Leaving So Soon?
 5. We Might As Well Be Strangers
 6. Nothing In My Way
 7. Bend And Break
 8. Try Again
 9. Your Eyes Open
 10. Hamburg Song
 11. Can’t Stop Now
 12. The Frog Prince
 13. A Bad Dream
 14. This Is The Last Time
 15. Broken Toy
 16. Somewhere Only We Know
 17. Is It Any Wonder?
 18. Atlantic
 19. Crystal Ball
 20. Bedshaped

25 октября, 2006 (Брайтон)
 1. The Iron Sea
 2. Put It Behind You
 3. Everybody’s Changing
 4. Leaving So Soon?
 5. We Might As Well Be Strangers
 6. Nothing In My Way
 7. Bend And Break
 8. Try Again
 9. Your Eyes Open
 10. Hamburg Song
 11. Can’t Stop Now
 12. The Frog Prince
 13. A Bad Dream
 14. This Is The Last Time
 15. Broken Toy
 16. Somewhere Only We Know
 17. Is It Any Wonder?
 18. Atlantic
 19. Концерт прекращён по техническим причинам.

26 октября, 2006 (Лондон)
 1. The Iron Sea
 2. Put It Behind You
 3. Everybody’s Changing
 4. Leaving So Soon?
 5. We Might As Well Be Strangers
 6. Nothing In My Way
 7. Bend And Break
 8. Try Again
 9. Your Eyes Open
 10. Hamburg Song
 11. Can’t Stop Now
 12. The Frog Prince
 13. A Bad Dream
 14. This Is The Last Time
 15. Broken Toy
 16. Somewhere Only We Know
 17. Is It Any Wonder?
 18. Atlantic
 19. Crystal Ball
 20. Bedshaped

27 октября, 2006 (Лондон)
 1. The Iron Sea
 2. Put It Behind You
 3. Everybody’s Changing
 4. Leaving So Soon?
 5. We Might As Well Be Strangers
 6. Nothing In My Way
 7. Bend And Break
 8. Try Again
 9. Your Eyes Open
 10. Hamburg Song
 11. Can’t Stop Now
 12. The Frog Prince
 13. A Bad Dream
 14. This Is The Last Time
 15. Broken Toy
 16. Somewhere Only We Know
 17. Is It Any Wonder?
 18. Atlantic
 19. Crystal Ball
 20. Bedshaped

Ссылки 
 Официальный сайт Keane
 «Keane Live 06» на Keaneshaped
 Русскоязычный фан-сайт Keane
 Информация о группе Keane, несколько клипов
 русский фан-сайт о Keane

Альбомы Keane